Corps de cavalerie peut désigner l'une des unités suivantes :
 dans l'Empire allemand :
 Corps de cavalerie Schmettow (1916-1919)
 dans la Wehrmacht :
  de cavalerie (1944-1945)
 aux États-Unis
 les corps de cavalerie de l'Armée de l'Union (1863-1865)
 le Corps de cavalerie de l'armée de Virginie du Nord (1863-1865)
 en France :
 le  de la Grande Armée (1812-1814)
 le  de la Grande Armée (1806-1814)
 le  de la Grande Armée (1812-1814)
 le  de cavalerie de la Grande Armée (1812-1815)
 le  de cavalerie de la Grande Armée (1813-1814)
 le  de la Grande Armée (1814)
 le  de cavalerie (1914-1919)
 appelé Corps de cavalerie Sordet en août-septembre 1914
 appelé Corps de cavalerie Bridoux en septembre 1914
 le  de cavalerie (1914-1919)
 le  de cavalerie (1915-1916)
 le corps de cavalerie (1939-1940)
 en Irlande :
 le  (depuis 1934)
 au Royaume-Uni :
 le  (1914-1919)
 dans l'Empire russe :
  (1914-1917)
  (1914-1917)
  (1914-1917)
  (1914-1917)
  (1915-1917)
   (1915-1917)
   (1915-1917)
  (1915)
  (1915-1918)
  (1916-1917)
  
 Corps de cavalerie indigène du Caucase (1914-1918)
 en Russie soviétique puis en Union soviétique :
  (1920-?)
 les  :
 le 
 le  (1922-1941)
 le  (1938-1943)
 le  (1935-1941)
 le  (1941-1946, ex- de cavalerie)
 le  (1941-1945, ex- de cavalerie)
 le  (1941-1946, ex- de cavalerie)
 le  (1942-1945, ex- de cavalerie)

Voir aussi